Saint-Pierre-le-Vieux (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Saint-Pierre-le-Vieux (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Pierre-le-Vieux (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Pierre-le-Vieux (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary